Niemcy:
 Häuslingen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Soltau-Fallingbostel
 Häuslingen – dzielnica gminy Wieseth, w powiecie Ansbach, w kraju związkowym Bawaria